NGC 7811 (другие обозначения — PGC 168, MCG 0-1-20, MK 543, ZWG 382.19, 3ZW 127) — галактика в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7811
Рыбы (созвездие)